Merilintujärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Merilintujärvi, Norrbotten, sjö i Pajala kommun, 
Merilintujärvi, Lappland, sjö i Kiruna kommun,  (5,19 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn